Rajševa je naseljeno mjesto u sastavu općine Teslić, Republika Srpska, BiH.

Stanovništvo

{| border="1" cellpadding="7" cellspacing="0" style="margin: 10px 0 10px 25px; background: #f9f9f9; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 85%; float: center;"
|- style="background: #E9E9E9"
|colspan ="7" | Rajševa
|-
|style="background: bgcolor="#F5DEB3" | godina popisa|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1991.
|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1981.|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1971. 
 |-
|Muslimani 
|479 (62,77%)
|448 (57,80%)
|403 (62,38%)
|-
|Hrvati
|215 (28,17%)
|247 (31,87%)
|207 (32,04%)
|-
|Srbi 
|16 (2,09%)
|42 (5,41%)
|33 (5,10%) 
|-
|Jugoslaveni
|32 (4,19%)
|29 (1,16%)
|0
|-
|ostali i nepoznato
|21 (2,75%)
|9 (0,19%)
|3 (0,46%)
|-
|style="background: bgcolor="#F5DEB3" |ukupno|763|775|646'|}

Izvor

 Hasan Zolić, odg. ur., Nacionalni sastav stanovništva : rezultati za Republiku po opštinama i naseljenim mjestima 1991.'', Statistički bilten 234., Državni zavod za statistiku Republike Bosne i Hercegovine, Sarajevo, prosinca 1993. (URL) 

 internetski izvor, "Popis po mjesnim zajednicama" - http://www.fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/nacion-po-mjesnim.pdf

Naselja u Republici Srpskoj